Fays (Górna Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Fays (Wogezy) – francuska gmina w regionie Lotaryngia